Silberhochzeit bezeichnet:

 den 25. Hochzeitstag
 Silberhochzeit (Erzählung), eine Erzählung von Elke Heidenreich
 Silberhochzeit (Film), einen deutschen Spielfilm von Matti Geschonneck aus dem Jahr 2006

Siehe auch: